Си́рос — Эрму́полис () — община (дим) в периферийной единице Сирос в периферии Южные Эгейские острова в Греции. Создана в 2010 году по программе Калликратиса при слиянии общин Ано-Сирос, Посидония и Эрмуполис. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 101,9 квадратного километра. Плотность 211,06 человека на квадратный километр. Административный центр —	
Эрмуполис, исторический центр — Ано-Сирос.  Димархом на местных выборах в 2014 году избран Еорьос Марангос ().

География 
Граничит  с общинами Андрос и Тинос на северо-востоке, Миконос — на юго-востоке, с Андипарос и Парос — на юге, с Серифос и Сифнос — на юго-западе, Китнос на западе и Кея на северо-западе.

Административное деление 
Община (дим) Сирос — Эрмуполис делится на 3 общинные единицы.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Сирос
Димы Греции